LPE est une abréviation pouvant désigner :
 Ligne de partage des eaux
 Ligne de partage des eaux, une famille de méthodes de segmentation d'image

LPE est le code AITA de l’aéroport La Primavera en Colombie.